Gillett kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Bevington Gillett
 John Montague Gillett
 Margaret Clark Gillett

Robotskapade auktorsförkortningar